АОПА-Россия (полное название — Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, другие названия: РАОПА, AOPA Russia) — российская общественная организация, защищающая интересы частных пилотов и занимающаяся совершенствованием авиационного законодательства России, а также популяризацией авиации общего назначения.

История 
Датой официальной регистрации организации в Минюсте является 1 апреля 1998 года. Инициатором создания АОПА-Россия стал Леонид Кошелев. Идея о создании появилась у него после знакомства с представителями зарубежной АОПА. Леонид стал первым руководителем АОПА-Россия,, и занимал эту должность до осени 2010 года. В настоящий момент Леонид Кошелев является членом правления АОПА и состоит в комитете АОПА по международному авиатуризму.

Структура 
Организацией управляет выборный орган — правление. По состоянию на 2017 год в него входят Тюрин В. В., Михайлов А. С., Аганбегян Р. А., Курылев А. С., Евдокимов А. Ю., Кабанов Е. А., Жаднов И. В., Пегов Д. В. и Кошелев Л. Е. Директор — Иванов А. Д. Все члены правления, а также работники организации являются действующими частными пилотами. Главный штурман АОПА — Иващенко И. И.

Пресс-служба
В 2017 году сформировано отдельное подразделение, ориентированное на работу с прессой и оказывающую информационную поддержку другому подразделению АОПА России — ВПСО Ангел. Руководитель пресс-службы Воробьева Ирина.

Отчетно-перевыборные конференции проводятся каждый год осенью и проходят с приглашением частных пилотов и активистов малой авиации со всей страны, а также представителей профильных министерств и ведомств,,. Данные конференции ежегодно проходили на аэродроме Волжанка Тверской области, а с 2016 года их проведение перенесено в Подмосковье. Очередная конференция прошла 28 октября 2017 года. Ее посетило более 100 человек.

Деятельность 
Организация специализируется на том, чтобы полеты авиации общего назначения были более простыми, доступными и безопасными, а владение воздушным судном было менее расходным и излишне усложненным.

При необходимости помощь оказывается представителям другого вида авиации — государственной, а также коммерческим и линейным пилотам.

АОПА активно участвует в подготовке проектов правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Участвует в решении проблем, связанных с процедурами получения свидетельств летной годности ВС, свидетельств пилотов, а также и других насущных проблем в области авиации общего назначения.
Участвует в оптимизации и отмене запретных зон и зон ограничения полетов, утверждаемых соответствующими приказами Минтранса России.

Юридическая помощь 
Основными проектами, коснувшимися наибольшее количество пилотов, или ставшие известными, благодаря СМИ являются следующие:

 Обжалование приказов Росавиации № 809 от 10.12.2014 и № 74 от 20.02.2015 о лишении пилотских свидетельств.
 Уголовное дело ишимских «угонщиков», в котором двух частных пилотов обвиняли в угоне Як-52 из Ишима.
 Судебное дело (в процессе) по поводу глобальных ограничений полетов АОН в период проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Юридическая поддержка оказывается вне зависимости, является ли гражданин членом организации.

Поддержка перелетов и рекордных попыток 
Рекордные и кругосветные перелеты, а также значительные перелеты по России осуществляются при поддержке АОПА Россия.

Некоторые мероприятия, осуществленные при поддержке АОПА
 2017 год — Мировой рекорд по длительности нахождения в воздухе свободного аэростата (И. Меняйло, Ф. Конюхов)
 2016 год — Одиночный перелет на сверхлегком самолете на о. Диксон (В. Михайлов)
 2015 год — Установление рекорда Гиннесса на самую большую вертолётную формацию в мире.
 2014 год — Вертолетный перелёт Москва — Новая Зеландия с возвращением обратно (Е. Кабанов, И. Рудой, А. Курылев, А. Мурашев)
 2013 год — Первый в отечественной истории кругосветный перелет на вертолетах (М. Фарих, Д. Ракитский, А. Курылев, В. Мельников)
 2012 год — АЛСИБ для малой авиации — перелет на Cessna-152 с Камчатки в Москву (А. Иванов, О. Нехорошев)

Одним из подразделений АОПА является комитет по авиационному туризму, который занимается обеспечением полетов иностранных туристов в России. В неё входят Евгений Кабанов и Леонид Кошелев. По состоянию на текущий момент вопрос полёта иностранного воздушного судна АОН является очень непростым и требует большого количества согласований. Успешные проекты 2017 года:
 Мемориальное ралли Ганса Гутмана (Memorial Rally Flight Hans Gutmann)
 14 ВС из Германии в рамках перелета дружбы, посетившие Калининград
 RV-8 F-PMHJ — Южная Корея — Владивосток — Хабаровск — Магадан — Анадырь — США

Лекции и семинары 
Регулярно проводятся лекции по воздушному законодательству, безопасности полётов, оказанию первой помощи, а также другие мероприятия образовательного характера полезные для пилотов. Проводятся собственными силами или с привлечением ведущих российских и иностранных специалистов.

Проекты и сервисы АОПА 
АОПА-Россия разработала и поддерживает ряд постоянно действующих проектов, а также онлайн-сервисы.

ВПСО Ангел — angel.aopa.ru 
Вместе с вертолётным клубом Хелипорт и Лиза Алерт в 2015 году организован добровольный вертолётный спасательный центр ВПСО Ангел (первые полеты АОН на ПСР (поисково-спасательные работы) состоялись в октябре 2013), который совместно с МЧС и полицией производит поиск заблудившихся в лесу людей. За время с момента начала работы частными пилотами найдено более 300 человек.

Ангел камера
Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением iOS и Android, позволяющее быстро и прямо с борта воздушного судна отправить информацию об обнаруженной с воздуха чрезвычайной ситуации (лесные пожары, неконтролируемый пал травы, возгорание торфянников). Фотография вместе с метаданными (координаты, время, курс, контактные данные) отправляются оператору, который анализирует их и самостоятельно обращается в соответствующий региональный центр МЧС.

АОПА Трекер — tracker.aopa.ru 
Бесплатный онлайн-сервис использующий эвристический анализ данных со спутниковых трекеров (SPOT, inReach, RockSTAR), установленных на борту ВС. Сервис отслеживает начало полёта и его прохождение, если наступает состояние тревоги (перестают поступать координаты, или наоборот будут приходить с одного места), оповещаются родственники и друзья пилота, которые должны проверить сигнал и снять состояние тревоги или наоборот инициировать начало ПСР (поисково-спасательные работы).
Во время своих мероприятий и на своих ресурсах АОПА активно пропагандирует использование таких устройств всеми пилотами. В том числе пилотов государственной авиации.

Сборник авиационного законодательства 
Ежегодно (или чаще) выполняется компиляция актуального состояния нормативно-правовой базы, касающейся АОН, которая издается и распространяется в бумажном и электронном виде (до 2017 года — бесплатно).

Информационный бюллетень 
С 2010 по 2015 годы издавался бесплатный ежемесячный электронный информационный бюллетень «АОПА-Россия».

Структура воздушного пространства России 
В электронном виде в полуавтоматическом режиме формируется структура воздушного пространства, просматривать которую возможно посредством программы Google Earth (потребуется скачать KMZ-файл с сайта AOPA.RU), веб-сервиса летного планирования www.fpln.ru, а также прочих сервисов. Помимо границ зон и районов различных типов, в структуре содержатся аэродромы, а также информация о НОТАМ и сроках их действия. Информация по НОТАМ в автоматическом режиме получается с сайта ЦАИ ГА, структура формируется на базе приказов Минтранса. До появления подобной функциональности на федеральном портале IVPRF.ru это был единственный способ визуализации структуры воздушного пространства и действующих ограничений.

Карта аэродромов — maps.aopa.ru 
Публичный веб-сервис устроенный по принципу Википедии, но с премодерацией изменений, осуществляемых специалистом, а также требующий регистрации. Представляет собой базу данных по аэродромам и вертодромам (в том числе недействующим) России и ряда граничащих с Россией стран. В ряде случаев является единственным источником информации по аэродромам России, поскольку национальный сборник AIP содержит только крупные аэродромы или аэродромы, чьи АНПП (аэронавигационные паспорта) соответствуют ряду формальных требований (координаты в формате ПЗ-90.02 и пр.). Информация из сервиса используется в собственных проектах АОПА (структура ВП в первую очередь), так и сторонними сервисами — www.fpln.ru, содержится в прошивках для авиационных Garmin (провайдер Briefing+), а также программами AirnavPro, FlightPro и другими. Информация доступна всем желающим для выгрузки, использования и анализа.

Членство 
Членство в АОПА платное, имеется несколько вариантов, один из которых бессрочный. В 2016 году размер взноса был увеличен. По состоянию на 2017 год, активными членами имеющими оплаченное членство, являются более 600 человек.

Финансирование 
Основную часть бюджета составляют добровольные пожертвования, второй большой источник — членские взносы.

Награды 
В 2015 году при активном участии Михаила Фариха АОПА учредила премию «Наши крылья», в том же году прошло первое награждение ей. В 2016 и 2017 годах награждения премией не производилось.

Региональные отделения 
По состоянию на 2017 год имеется 7 активных отделений: Москва, Московская область, Новосибирск, Омск, Хабаровск, Пятигорск, Мурманск.

Сотрудничество и членство в профильных организациях 
АОПА Россия ведет активную работу с профильными организациями, её представители работают в различных комиссиях и прочих инициативах, затрагивающих напрямую или косвенно АОН.

Представитель АОПА вводится в состав комиссии МАК, расследующей авиационные происшествия с воздушными судами АОН на территории России.

Члены правления АОПА входят в состав Комиссии при Президенте РФ по развитию Авиации Общего Назначения (Тюрин В. В. и Аганбегян В. А.)

На правах национального отделения руководство АОПА Россия участвует в работе и встречах международной организации IAOPA.

Организации, в работе которых принимают участие представители АОПА
 Рабочая группа по АОН при ФГУП по ОрВД (Тюрин В. В., Кабанов Е. А.)
 Совет потребителей по вопросам деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Тюрин В. В.)
 Общественный совет при ФАВТ (Тюрин В. В.)
 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта при Минтранса (Л. Е. Кошелев)
 Комитет АЭВТ по аэронавигационному обслуживанию (Тюрин В. В.)
 Рабочая группа по переходу Российской Федерации на использование при выполнении полетов давления, приведенного к уровню моря (QNH) (Тюрин В. В.)

Примечания

См. также 
 ОНАДА — организация, объединяющая участников российской бизнес-авиации.

Ссылки 
 Официальный сайт АОПА
 Официальная страница АОПА в Facebook
 Устав АОПА

Общественные организации России
Общественные организации по алфавиту
Организации, основанные в 1998 году
Авиационные организации России
Гражданская авиация